PHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Phi Phi Island (Thailandia)